Sunnyside puede referirse a varias localidades en el estado estadounidense de Oregón:

Sunnyside (condado de Clackamas, Oregón), un lugar designado por el censo.
Sunnyside (condado de Marion, Oregón), un área no incorporada.
Sunnyside (Portland, Oregón), barrio de la ciudad de Portland.
Sunnyside (condado de Umatilla, Oregón), un área no incorporada.